Highland Heights (Kentucky),
 Highland Heights (Ohio),
 .